Disa Elvira Gran, född 1 mars 1992, är en svensk skådespelare.

Gran började 1997 på Miniteatern i Stockholm och fick ett år senare sin första roll i TV 4:s serie Judith, där hon i ett avsnitt spelar Jasmin. Hon har även medverkat i filmen Hassel – Förgörarna (2000).

Filmografi 

2000 – Hassel – Förgörarna – Elin

Referenser

Svenska skådespelare
Födda 1992
Kvinnor
Levande personer